Yeni steht für
Yeni (Myanmar), Stadt
Yeni (Sprache)
Siehe auch:
 Yeni Cami
 Yennie